Indywidualne Mistrzostwa Europy na długim torze 1960 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Europy na długim torze w sezonie 1960. W finale zwyciężył, po raz trzeci w karierze, Niemiec Josef Hofmeister.

Terminarz 
 1. półfinał – Mariańskie Łaźnie, 29 maja 1960
 2. półfinał – Riihimäki, 5 czerwca 1960
 finał – Plattling, 17 lipca 1960

Finał 
  Plattling, 17 lipca 1960

Bibliografia 
 World Longtrack 1960 (Final) 
 Z kartek kalendarza: Wyniki finału IME na długim torze 1960

1960
1960 w long tracku
1960 w Niemczech